Alexis Pinturault, francoski alpski smučar, * 20. marec 1991, Savoie, Francija.

Kariera

Olimpijske igre 
Je dobitnik bronaste medalje v veleslalomu na Zimskih olimpijskih igrah 2014. Štiri leta kasneje je v Jeongseonu (Južna Koreja) na Zimskih olimpijskih igrah osvojil srebro v kombinaciji in bron v veleslalomu.

Svetovni pokal

Skupni seštevek

Dosežki v svetovnem pokalu

Zmage

Stopničke

Sklici

Zunanje povezave 

 
 
 

Francoski alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Francijo
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2014
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Francijo
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2018
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2022